Уилям Едуърд „Били“ Кристъл () е американски актьор, сценарист, продуцент, комик и режисьор. Става известен през 70-те години на 20 век благодарение на телевизията. През 80-те и 90-те става филмова звезда на Холивуд и се снима в много успешни филми. Освен това 8 пъти е водещ на наградите Оскар.

Биография 
Били Кристъл е роден на 14 март 1948 г. в Ню Йорк. Семейството му е от еврейски произход.

Завършва Нюйоркския университет. През 1970-те се снима в сериала „Сапун“, който е пародия на сапунените опери. Първата му изява в киното е през 1978 г., когато играе бременен мъж. Успешната му кариера започва през 80-те и 90-те години, когато се снима в комедиите „Хвърли мама от влака“ и „Градски каубои“, както и мелодрамите „Когато Хари срещна Сали“, „Анализирай това“ и „Анализирай онова“.

Личен живот 
От 1970 г. е женен за Джанис Кристъл, с която имат 2 дъщери – Дженифър (р. 1973) и Линдси (р. 1977).

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Били Кристъл в шоуто на Майкъл Ейзнър по CNBC 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Американски комици
Носители на награда Еми
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк
На живо в събота вечер